Columbia Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Columbia Heights (Georgia)
 Columbia Heights (Illinois)
 Columbia Heights (Louisiana)
 Columbia Heights (Minnesota)
 Columbia Heights (North Carolina)
 Columbia Heights (Rhode Island)
 Columbia Heights (Texas)
 Columbia Heights (Virginia)
 Columbia Heights (Washington)